La préméditation est l'intention mûrie et délibérée de commettre une action, surtout mauvaise (voir Préméditation).

 Préméditation est un film français réalisé par Louis Feuillade en 1912.
 Préméditation (Before the Fact) est un roman policier britannique de Francis Iles, pseudonyme d'Anthony Berkeley, publié en 1932.
 Préméditation est un film français réalisé par André Berthomieu en 1960.

en:Premeditation